Sundergrund bezeichnet

 Sundergrund (Zillertaler Alpen), ein Seitental des Zillergrunds in den Zillertaler Alpen in Tirol
 Sundergrund (Roman), ein Roman des Schweizer Autors Roland Reichen